Crescent Lake ist der Name folgender Seen:

 in Antarktika
 Crescent Lake (Antarktika) im Prinzessin-Elisabeth-Land

 in den Vereinigten Staaten
 Crescent Lake (Alabama), See im Apache County, Bundesstaat Alabama  
 Crescent Lake (Colorado), See im Garfield County, Bundesstaat Colorado  
 Crescent Lake (Florida), See im Putnam County, Bundesstaat Florida  
 Crescent Lake (Illinois), See im Perry County, Bundesstaat Illinois  

 in Neuseeland
 Crescent Lake (Neuseeland), See im Southland District auf der Südinsel von Neuseeland

Siehe auch:
 Lake Crescent, See im Clallam County, Bundesstaat Washington
 Lake Crescent (Tasmanien), See auf Tasmanien, Australien